Eduardo Rodríguez puede referirse a:
 Eduardo Rodríguez (ingeniero) (1815-1881), ingeniero y físico español - miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales;
 Eduardo Rodríguez (taekwondo), practicante de takwondo español.
 Eduardo Rodríguez (actor), un actor y modelo mexicano
 Eduardo Rodríguez Antuñano (1941-1980), sacerdote jesuita uruguayo.
 Eduardo Rodríguez Cabezas Dubois (1884-1947), fotógrafo español oriundo de Sevilla.
 Eduardo Rodríguez Canedo "el Chino" (1940-1997), piloto argentino de automóviles de carreras del TC y de otras categorías nacionales en Argentina;
 Eduardo Rodríguez Fernández (1966-), futbolista español - profesional durante 1986-1998; 
 Eduardo Rodríguez Guarachi (1944-), diplomático y empresario chileno;
 Eduardo Rodríguez Larreta (1888-1973), Canciller de la República de Uruguay; 
 Eduardo Rodríguez "Rodway" (1945-), músico y cantante español, guitarrista de Triana;
 Eduardo Enrique Rodríguez (1918-2000), exfutbolista argentino.
 Eduardo Rodríguez Veltzé (1956-), Presidente de Bolivia durante 2005-2006;